Heinersbach ist der Name folgender Gewässer:

 Heinersbach (Haßlach), linker Zufluss der Haßlach gegenüber Rothenkirchen, Markt Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Heinersbach (Tauritzbach), linker Oberlauf des Tauritzbachs bis unterhalb von Tressau, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern